(770) Бали () — астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу S и входит в состав семейства Флоры. Он был открыт 31 октября 1913 года немецким астрономом Адамом Массингером в обсерватории Хайдельберг и назван в честь индонезийского острова Бали.

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет
 Семейства астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Флоры
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, названные в честь географических объектов
Бали